AC Bellinzona is een Zwitserse voetbalclub uit Bellinzona, een plaats in het Italiaanstalige kanton Ticino. De club werd in 1904 opgericht en werd in 1948 landskampioen.

Degradatie
In 1904 werd de club opgericht als FC Bellinzona. Na een fusie met AC Daro in 1926 werd de naam AC Bellinzona aangenomen. Het hoogtepunt van de clubgeschiedenis werd bereikt in 1948 toen het landskampioen werd. Daarnaast stond het drie keer in de finale van de Zwitserse voetbalbeker.

In het seizoen 2007/2008 werd promotie naar de Super League behaald na winst in de barrages tegen FC St. Gallen. Na drie seizoenen degradeerde het weer naar de Challenge League. Op de voorlaatste speelronde stond de club op de laatste plaats en alleen winst kon er nog voor zorgen dat AC Bellinzona degradatie ontliep. De club won van Grasshopper Club Zürich en concurrent FC St. Gallen verloor bij BSC Young Boys. De Italiaanstaligen eindigden daarom als voorlaatste en namen toen deel aan de barragewedstrijden tegen Servette FC. Over twee wedstrijden was de runner-up van de Challenge League het sterkste, waardoor degradatie naar de Challenge League een feit was.

Daarna ging bergafwaarts met AC Bellinzona. Voor het seizoen 2013/2014 kreeg het alleen een licentie voor de Promotion League toegewezen, hierdoor volgde een verplichte degradatie naar het derde niveau. Op 17 september 2013 werden alle sportactiviteiten stopgezet en werd het uiteindelijk failliet verklaard.

Een doorstart kon gemaakt worden in de 2. Liga, de zesde klasse. Er volgden direct twee promoties op rij. In de 1. Liga Classic duurde het twee seizoenen eer promotie werd bewerkstelligd, in het eerste jaar werd AC Bellinzona namelijk uitgeschakeld in de promotieplay-offs. In het tweede jaar werden de play-offs tegen Red Star Zürich gewonnen, waardoor het in 2019 in de Promotion League mocht aantreden. Dit is de derde voetbalklasse van het Alpenland en tevens de hoogste amateurklasse.

In 2022 werden de Italiaanstaligen weliswaar tweede na de reguliere competitie, maar de daaropvolgende eindronde werd wel winnend afgesloten, waardoor het eerste eindigde in de eindrangschikking. Door het kampioenschap promoveerde AC Bellinzona naar de Challenge League.

Erelijst 
Landskampioen
1948
Schweizer Cup
Finalist: 1962, 1969, 2008

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, #R = #ronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .

Uitslagen vanuit gezichtspunt AC Bellinzona

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 3.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Zwitserland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Internationals
De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van AC Bellinzona uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Kubilay Türkyilmaz degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van AC Bellinzona in totaal 12 keer uit voor het Zwitserse nationale elftal.

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

Bellinzona
Bellinzona
Sport in Ticino